Ковали — топоним.

Белоруссия

Брестская область 
 Ковали — деревня в Ляховичском районе.
 Ковали — деревня в Пружанском районе.

Витебская область 
 Ковали — деревня в Глубокском районе.
 Ковали — деревня в Городокском районе.
 Ковали — агрогородок в Лиозненском районе
 Ковали — деревня в Полоцком районе.
 Ковали — деревня в Козловщинском сельсовете Поставского района.
 Ковали — деревня в Лынтупском сельсовете Поставского района.
 Ковали — деревня в Новосёлковском сельсовете Поставского района.
 Ковали — деревня в Россонском районе.
 Ковали — деревня в Сенненском районе.
 Ковали — деревня в Шарковщинском районе.

Гомельская область 
 Ковали — деревня в Брагинском районе.
 Ковали — деревня в Ельском районе.
 Ковали — деревня в Октябрьском сельсовете Октябрьского района.
 Ковали — посёлок в Октябрьском сельсовете Октябрьского района.

Гродненская область 
 Ковали — деревня в Малоберестовицком сельсовете Берестовицкого района.
 Ковали — деревня в Эйсмонтовском сельсовете Берестовицкого района.
 Ковали — деревня в Волковысском районе.
 Ковали — деревня в Липнишковском сельсовете Ивьевского района.
 Ковали — деревня в Трабском сельсовете Ивьевского района.
 Ковали — деревня в Лидском районе.
 Ковали — упразднённая деревня в Островецком районе.
 Ковали — деревня в Порозовском сельсовете Свислочского района.
 Ковали — деревня в Свислочском сельсовете Свислочского района.
 Ковали — деревня в Слонимском районе.
 Ковали — деревня в Сморгонском районе.

Минская область 
 Ковали — деревня в Ильянском сельсовете Вилейского района.
 Ковали — деревня в Нарочанском сельсовете Вилейского района.
 Ковали — деревня в Княгининском сельсовете Мядельского района.
 Ковали — деревня в Слободском сельсовете Мядельского района.

Могилёвская область 
 Ковали — агрогородок в Бобруйском районе.

Россия 
Амурская область
 Ковали — железнодорожный блокпост (населённый пункт), Сковородинский район, городское поселение «Рабочий посёлок Уруша».
 Ковали — железнодорожный блокпост, Забайкальская железная дорога.
 Ковали — станция (населённый пункт), Сковородинский район, Неверский сельсовет.
 Ковали — станция, Забайкальская железная дорога.
Пермский край
 Ковали — деревня в Берёзовском районе.
 Ковали — деревня в Кишертском районе.
Псковская область
 Ковали — деревня в Куньинском районе.
Смоленская область
 Ковали — деревня в Починковском районе.
 Ковали — деревня в Ярцевском районе.
Татарстан
 Ковали — село в Пестречинском районе.
Тверская область
 Ковали — деревня в Жарковском районе.
Челябинская область
 Ковали — посёлок в Кусинском районе.
Чувашия
 Ковали — село в Урмарском районе.

Украина

Житомирская область 
 Ковали — село, Коростенский район

Крым 
 Ковали — исчезнувшее село в Красногвардейском районе

Львовская область 
 Ковали — село, Львовский район
 Ковали — село, Яворовский район

Полтавская область 
 Ковали — село, Кременчугский район
 Ковали — село, Хорольский район
 Ковали — село, Чернухинский район

Харьковская область 
 Ковали — село, Золочевский район

Черкасская область 
 Ковали — село, Каневский район

Другое 
 Ковали — украинский и белорусский сюжетный народный танец.